Тијеритас Бланкас има више значења:

 Тијеритас Бланкас (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Тијеритас Бланкас (Тамасопо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Тијеритас Бланкас (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Тијеритас Бланкас (Виља Гарсија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику